L'edizione 2006-07 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Afonso Alves, dell’, con 34 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 2006-07.
 RKC Waalwijk e ADO Den Haag retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2006-2007

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato olandese di calcio